2018–19 sæsonen af Frauen-Bundesliga var den 29. sæson af Tysklands bedste række i kvindernes fodboldliga. Sæsonen kørte fra 15. september 2018 til 12. maj 2019.

VfL Wolfsburg vandt mesterskabet for femte ganga.

Stillingen

Topscorere

Referencer 

Bundesliga (kvinder)
Fodboldsæson 2018-19